Belews Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belews Creek (Missouri)
 Belews Creek (North Carolina) mit Kraftwerk Belews Creek